En cristallographie, une macle est une association orientée de deux ou plusieurs cristaux identiques.
 En héraldique, une macle est une pièce en forme de losange.
Au Québec et en Amérique du Nord, le symbole de losange désignant une voie réservée se nomme une macle.

Liens externes